Moișa se poate referi la:

 Moișa, Mureș
 Moișa, Suceava

Vezi și 
 Râul Moișa (dezambiguizare)
 Moiș (nume de familie)